Eulalites obscurus är en ringmaskart som beskrevs av Plicka 1984. Eulalites obscurus ingår i släktet Eulalites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
obscurus